Municipio de New Salem puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de New Salem (condado de Union, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de New Salem (condado de McDonough, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.
 Municipio de New Salem (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.